Heuqueville pode se referir a:
 Heuqueville (Eure)
 Heuqueville (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos